Марио Гонсалес:
 Марио Гонсалес (род. 1950) — уругвайский футболист, защитник.
 Марио Гонсалес (род. 1996) — испанский футболист, нападающий.
 Марио Гонсалес (род. 1997) — сальвадорский футболист, вратарь.